Витовт:
 Витаутас — современное литовское имя.
 «Витовт» — название троллейбуса АКСМ‑42003 производства минского завода «Белкоммунмаш».
 (321324) Витовт — астероид Главного пояса.
 Витовт (ок. 1350—1430) — великий князь литовский с 1392 года.